GUN est un sigle pouvant faire référence à :
 gingivite ulcéro-nécrotique, une inflammation destructrice des tissus mous parodontaux.

GUN est un code pouvant faire référence à :
 Gunter Air Force Base, à Montgomery, en Alabama, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Gun est un nom qui peut désigner :
 gun, une arme-bâton utilisée dans les arts martiaux chinois ;
 gun (郡), un mot japonais pour district, que l'on peut retrouver dans certains toponymes japonais ;
 gun (également 郡, ou 군 dans l'alphabet coréen), le district, subdivision de province en Corée du Sud.
 Gun (鲧), père de Yu le grand (大禹) dans la légende chinoise ; 
 gun, une sorte de planche de surf ;
 The Gun (1967-1970), un groupe anglais de rock ;
 Gun, un téléfilm américain réalisé par Jessy Terrero ;
 Gun, une série télévisée américaine créée par James Steven Sadwith en 1997 ;
 Gun, un jeu vidéo se déroulant au Far West.

Guns peut faire référence à :
 Kőszeg, une ville de Hongrie, est nommée Güns en allemand.